Teylerplein (Amsterdam)
 Teylerplein (Haarlem)